

Patronyme 

 François Granet (1692-1741), écrivain français ;
 François Omer Granet (1758-1821), révolutionnaire français ;
 François Marius Granet (1775-1849), peintre français ;
 Jean-Adolphe Granet (1795-1864), acteur français ;
 Félix Granet (1849-1936), haut fonctionnaire et homme politique français ;
  (1867-1943), haut fonctionnaire et homme politique britannique ;
 André Granet (1881-1974), architecte et personnalité française de l'aéronautique ;
 Marcel Granet (1884-1940), sinologue français ;
Solange Granet, historienne, spécialiste de la place de La Concorde
 Bert Granet (1910-2002), producteur et scénariste américain ;
 Paul Granet (1931-2017), homme politique français ;
 Roseline Granet (1936-), sculptrice français ;
 Jean-Louis Granet, karatéka français.
François Granet (1964-), journaliste et éditeur français ;

Toponyme 

 Musée Granet, institution française d’Aix-en-Provence, nommé d'après le peintre François Marius Granet ;
 Lac-Granet, territoire canadien non organisé du Nord-Ouest ;
 Lac Granet, plan d'eau canadien du territoire non organisé del’Abitibi-Témiscamingue.

Patronyme français